Окса́на Григо́рьевна Селецкая () — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
В 2007—2008 годах выступала в высшей лиге России за команду «Рязань-ВДВ». В 2008 году провела 7 матчей за свой клуб в чемпионате.

Также вызывалась в молодёжную сборную России (до 19 лет). Сыграла один матч в 2008 году в рамках турнира «Кубанская весна».

Окончила МГАФК (2011). По состоянию на вторую половину 2010-х годов работала детским тренером в ДЮСШ Темрюкского района.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте РФС

Футболистки России
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»